Svjetska košarkaška prvenstva se održavaju svake četvrte godine u organizaciji Međunarodne košarkaške federacije (FIBA). Prvi puta je svjetsko prvenstvo u košarci odigrano 1950. godine u Argentini koja je prva i odnijela naslov svjetskog prvaka. Jedna od svjetskih velesila u košarci, SAD, zasad se može pohvaliti s četiri zlata, tri srebra i četiri bronce. Aktualni svjetski prvaci su košarkaši SAD.

Rezultati prvenstava za košarkaše

Odličja po državama 
Po stanju nakon SP 2019.

Vidi 
svjetska prvenstva u košarci za žene

Vanjske poveznice 
 FIBA World Championships medals' table : 1950-2006. , FIBA – International Basketball Federation / Fédération Internationale de Basketball, Ženeva, 2007., zadnji put pristupljeno 14. rujna 2010.  
 FIBA – World Championships : History, FIBA International Basketball Federation / Fédération Internationale de Basketball, Ženeva, 1. ožujka 2007., 18:55:44, 12 str., zadnji put pristupljeno 14. rujna 2010.

Izvori